Marsden kan syfta på följande:

Personer
 Alexander Edwin Marsden
 Dora Marsden
 Ernest Marsden
 Freddie Marsden
 Gerry Marsden
 James Marsden
 Jason Marsden
 John Marsden
 Karen Marsden
 Rachel Marsden
 Roy Marsden
 Samuel Marsden
 William Marsden (orientalist)

Geografi

Storbritannien 

 Marsden, West Yorkshire, England, Kirklees, 
 Marsden, Tyne and Wear – en ort i South Tyneside, Tyne and Wear, England
 Marsden Height – en ort i Lancashire, England

Se även
 Mount Marsden, flera berg

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn